Osoby o tym nazwisku:
 Richard Pramotton – włoski narciarz alpejski
 Roger Pramotton – włoski narciarz alpejski